Bajadasaurus pronuspinax — вид ящеротазових динозаврів родини Dicraeosauridae, що існував у ранній крейді (140—134 млн років тому).

Історія відкриття 
Викопні рештки динозавра виявлені у 2010 році у відкладеннях формації Бахада Колорада за 40 км на південь від міста Пікун-Леуфу на півдні Аргентини. Типовий зразок складається з решток черепа та трьох шийних хребців. На основі решток у 2019 році описано нові рід та вид динозавра.

Родова назва Bajadasaurus вказує на типове місцезнаходження — геологічну формацію Бахада Колорада. Видова назва B. pronuspinax перекладається з латини як «зігнутий вперед хребець» і посилається на довгі і вигнуті вперед остисті відростки шийних хребців.

Опис 
Це був великий травоїдний динозавр з великими шипами, загнутими вперед, на шиї і на спині (відомий відросток завдовжки 58 см). За припущенням дослідників, ці відростки (що мали, ймовірно, кератинову оболонку) використовувалися ''для захисту від хижаків, а також, можливо, для терморегуляції або для залучення шлюбного партнера.

Череп вузький, з дорсально спрямованими орбітами. Зубний ряд в значній мірі відрізняється від інших відомих таксонів Dicraeosauridae.

Філогенія

Примітки 

Завроподи
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Південної Америки
Вимерлі тварини, описані 2019